Een verkeersweg:
N264 (België)
N264 (Nederland), zie Provinciale weg 264